Грецька баскетбольна ліга 2017—2018 — 78-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Чвертьфінали 

|}

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційний канала на youtube  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2018
‎Греція
Греція
2017 у грецькому спорті
2018 у грецькому спорті